Кинто Патио има више значења:

 Кинто Патио (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Кинто Патио (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кинто Патио (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику